Въбел е българска диалектна дума за дълбок кладенец и може да се отнася за:

 Въбел, село в област Плевен, България;
 Въбел, квартал на град Търговище, България;
 Въмбел или Въбел, днес Мосхохори, бивше село в Костурско, Гърция, днес квартал на Смърдеш (Кристалопиги);
 Вабело, централната махала на град Добринище, България.